2 miejscowości w Czechach:
 Vřesina (powiat Ostrawa) – gmina w powiecie Ostrawa-miasto
 Vřesina (powiat Opawa) – gmina w powiece Opawa